USS Massachusetts ha sido el nombre recibido por ocho buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al estado de Massachusetts: 

 USRC Massachusetts, fue una goleta, el primer buque del servicio fiscal de los Estados Unidos.

 , fue un vapor con casco de madera que participó en combate durante la guerra entre México y Estados Unidos en Puget Sound.

 , fue un vapor de hélice que participó en combate durante la Guerra de Secesión.

 , debía haber sido un monitor de clase Kalamazoo fue renombrado de Passaconaway a Thunderer y finalmente Massachusetts antes de ser desguazado en 1884.

 , fue adquirido por la US Navy como SS Massachusetts de la empresa Eastern Steamship Co. en 1917; fue dado de alta el 7 de diciembre de 1917 y renombrado Shawmut el 7 de enero de 1918.

 , fue un acorazado que participó en la Guerra hispano-estadounidense, fue dado de alta el 10 de junio de 1896. Fue utilizado como objetivo desde el 6 de enero de 1921 hasta el 20 de febrero de 1925. Años después, fue hundido para formar un arrecife artificial.

 , fue un acorazado que se encontraba en construcción cuando fue cancelado el 17 de agosto de 1923 según lo establecido en el Tratado Naval de Washington para la reducción del armamento naval. 

 , fue un acorazado que participó en combate en la Segunda Guerra Mundial. Fue dado de alta el 12 de mayo de 1942, y se le dio de baja el 27 de marzo de 1947. Se conserva junto a otros buques como buque museo en Fall River, Massachusetts.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos